

Persone 
 Gustav Rubner – medico e politico tedesco
 Hans Rubner – politico italiano
 Karl Rubner – politico e sindacalista tedesco
 Max Rubner – fisiologo e igienista tedesco

Altro 
 Rubner Holding – gruppo industriale altoatesino delle costruzioni in legno 
 Rubner Peak – picco dell'Antartide, così nominato in onore di Max Rubner
 Max Rubner-Institut